Leuenberger, apellido alemán, puede hacer referencia a:
 Beat Ernst Leuenberger: botánico suizo
Niklaus Leuenberger (ca. 1615-1653): revolucionario suizo
 Moritz Leuenberger¨: político suizo
 Werner Otto Leuenberger: pintor suizo